Das Dollar General 300 ist ein Autorennen in der NASCAR Nationwide Series, welches seit der Saison 2001 ausgetragen wird. Veranstaltungsort ist der Chicagoland Speedway. Das Rennen findet üblicherweise Anfang Juli statt.

Sieger 
2013: Kyle Busch
2012: Ricky Stenhouse, Jr.
 2011: Justin Allgaier
 2010: Kyle Busch
 2009: Joey Logano
 2008: Kyle Busch
 2007: Kevin Harvick
 2006: Casey Mears
 2005: Kevin Harvick
 2004: Justin Labonte
 2003: Bobby Hamilton jr.
 2002: Johnny Sauter
 2001: Jimmie Johnson

NASCAR-Nationwide-Series-Rennen
Sportveranstaltung in Illinois
Joliet (Illinois)